De door KdF gebouwde Schwimmwagen
 De door de Bugatti fabrieken gebouwde Schwimmwagen